Андре́й Завья́лов:
 Завьялов, Андрей Александрович (род. 1971) — украинский футболист и тренер.
 Завьялов, Андрей Сергеевич (1905—1985) — советский инженер, лауреат двух Сталинских премий.